Mesoparapylocheles michaeljacksoni — вид вымерших десятиногих раков из надсемейства раков-отшельников (Paguroidea), единственный в роде Mesoparapylocheles и названный в честь Майкла Джексона. Меловой период Испании.

Описание 
Мелкие ракообразные размером около 6 мм. Останки были обнаружены в меловых отложениях Испании (в карьере известняка у города Оласагутиа, провинция Наварра, север Испании), возраст которых оценивается примерно в 100 млн лет (альб — сеноман). Вид был выделен в новое семейство Parapylochelidae. Поскольку находка голотипа была совершена 25 июня 2009 года, в день смерти Майкла Джексона, то и видовое название авторы открытия дали в честь знаменитого певца. Описание сделали палеонтологи Рене Фрайе (, Oertijdmuseum De Groene Poort,  Boxtel, Нидерланды), Адъёл Кломпмейкер (, Department of Geology, Kent State University, Кент, Огайо, США) и Педро Артал (, Museo Geológico del Seminario de Barcelona, Барселона, Испания).

См. также 
 Geograpsus severnsi

Примечания

Литература 
 McLaughlin, P. A.; Lemaitre, R. 2009: A new classification for the Pylochelidae (Decapoda: Anomura: Paguroidea) and descriptions of new taxa. Raffles bulletin of zoology, supplement (20): 159—231.

Ссылки 
 The Paleobiology Database : Mesoparapylocheles michaeljacksoni Fraaije et al. 2012

†
†
Вымершие ракообразные
Фауна мелового периода
Фоссилии, описанные в 2012 году
Джексон, Майкл
Майкл Джексон
Фоссилии из меловых отложений Испании